Сильванский — русская фамилия; имеет женскую форму Сильванская.

Персоналии 
 Сильванский, Александр Васильевич (1915—1978) — советский авиаконструктор.
 Сильванский, Николай Иосифович (1916—1985) — советский композитор, пианист и педагог.
 Сильванский, Сергей Александрович (до 1895—после 1935) — российский библиограф и краевед.
 Павлов-Сильванский, Николай Павлович (1869—1908) — российский историк и архивист, государственный и политический деятель.